Barna József (1906–1942) kárpitos, szakszervezeti és Kommunisták Magyarországi Pártja-aktivista
 Barna József (1925) sugárbiológus, genetikus, egyetemi tanár
 Barna József (1972) újságíró, fordító
 Barna József (?) labdarúgó játékvezető
hasonló nevűek
 Braun József (1901–1943) válogatott labdarúgó, edző - magyarosított neve Barna József